Štefanová, een Slowaakse gemeente
Antoaneta Stefanova (1979), een Bulgaars schaakster
Nikoleta Stefanova (1984), een Bulgaars tafeltennisspeelster